Leißner ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Krüger-Leißner (* 1951), deutsche Politikerin (SPD)
 Gustav Leißner (1890–1982), Oberbürgermeister von Dresden (1946)
 Karl Leißner (1876–1951), deutscher Gewerkschafter, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau

Siehe auch:
 Leisner
 Leistner